Before the Dawn kan syfta på:

Before the Dawn – ett finskt rockband
Before The Dawn (låt av Judas Priest) – en låt på albumet Killing Machine av Judas Priest
Before the Dawn (album av Kate Bush) – ett livealbum av Kate Bush